Foyle kan hentyde til flere artikler:

 Foyle (flod) – en grænseflod på øen Irland.
 Kriminalkommissær Foyle – en britisk tv-serie.